Das Dameneinzel der internationalen französischen Tennismeisterschaften 1936 war ein Tenniswettberb in Paris.

Vorjahressiegerin war Hilde Sperling.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Dameneinzel
1936